Helen Jacobs ha battuto in finale Sarah Palfrey 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Helen Jacobs (Campionessa)
 Sarah Palfrey (finale)

 Helen Jacobs (quarti di finale)
 Dorothy Andrus (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1934